Фауст Вранчич (, , 1551—1617) — универсальный хорватский учёный эпохи позднего ренессанса, первый человек, успешно испытавший парашют.

Фауст Вранчич создал первый словарь пяти языков (Dictionarium quinque nobilissimarum Europeae linguarum; Latinae, Italicae, Germanicae, Dalmaticae et Hungaricae), изданный в Венеции в 1595. Его словарь пяти языков в 1605 году дополнил языками чешским и польским богемский бенедиктинец Петер Лодерекер.

Вранчич не является изобретателем идеи парашюта, чьи корни уходят в восточную традицию. Первый европейский эскиз парашюта хранится в Британском Музее, и датируется второй половиной XV века. Один из самых известных набросков парашюта принадлежит Леонардо да Винчи, с эскизов которого Вранчич и собрал свою модель парашюта. Вранчич впервые разработал планы железного подвесного моста. Построены такие мосты были, однако, лишь в XVIII веке.

Примечания

Ссылки 
 

Персоналии по алфавиту
Изобретатели по алфавиту
Учёные Хорватии
Родившиеся в 1551 году
Умершие в 1617 году
Парашютисты
Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения
Авторы энциклопедий и словарей
Выпускники Падуанского университета